Schauer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johannes Conrad Schauer
 Sebastian Schauer
 Thomas Schauer